Flavi Honori, emperador romà (395-423)
 Honori (germà de Teodosi I) ()
 Juli Honori, escriptor i geògraf romà
 Papa Honori I (Càpua, ? - Roma, 638), Papa de l'Església Catòlica (625–38)
 Honori II (Fagnano, ? - Roma, 1130), Papa de l'Església Catòlica (1124–30)
 Honori III (Roma, 1148-1227), Papa de l'Església Catòlica (1216-1227)
 Honori IV (Roma, ~1210-1287), Papa de l'Església Catòlica (1285–87)